Чемпиона́т А Ли́ги Литвы по футбо́лу 2012 го́да (литов. General Financing A Lyga 2012) — 24-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу, который проходил с 10 марта по 11 ноября 2012 года. В турнире выступали 10 клубов, которые сыграли в 4 круга (по 2 раза дома и в гостях). Чемпионом в 7-й раз стал «Экранас».

Участники

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица 

Комментарии:

Примечания

Ссылки 
 Rsssf.com

Чемпионат Литвы по футболу
Литва
Спорт в Литве в 2012 году
Футбол в Европе в 2012 году